Tyler Toffoli, född 24 april 1992, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för Montréal Canadiens i NHL.

Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Vancouver Canucks och Los Angeles Kings och på lägre nivåer för Manchester Monarchs i AHL och Ottawa 67's i OHL.

Toffoli draftades i andra rundan i 2010 års draft av Los Angeles Kings som 47:e spelare totalt. I februari 2020 byttes han till Vancouver Canucks. I september 2020 skrev han, som free agent, på för Montréal Canadiens.

Spelarstatistik

Referenser

Externa länkar

Födda 1992
Idrottare från Toronto
Kanadensiska ishockeyspelare
Levande personer
Män
Spelare i Los Angeles Kings
Spelare i Ottawa 67's
Spelare i Manchester Monarchs (2001–2015)
Stanley Cup-mästare 2014
Spelare valda i NHL Entry Draft 2010
Spelare i Vancouver Canucks
Spelare i Montreal Canadiens
Spelare valda av Los Angeles Kings i NHL Entry Draft